Теннисный чемпионат Хуахина 2023 (англ. 2023 Hua Hin Championships) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Хуахине (Таиланд) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Основной турнир в 2023 году прошёл с 30 января по 5 февраля 2023 года на хардовых открытых кортах, игры квалификации — с 28 по 29 января 2023 года.

Общая информация 
Чемпионы 2023

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 16 января 2023
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Бьянка Андрееску
  Бетани Маттек-Сандс
  Ланлана Тараруди
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Астра Шарма
  Жоанн Цугер
 Валерия Савиных
 Екатерина Макарова
  Алекс Эала
  Лян Энь Шо
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный профиль турнира

Хуахин
Теннис
Январь 2023 года в Азии
Февраль 2023 года в Азии
Хуахин